Швајцарска се први пут појавила на Олимпијским играма 1896. године, које су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Швајцарска није пропустила ни једне Летње олимпијске игре. Швајцарска је бојкотовала игре 1956. чији је домаћин био Мелбурн, али је ипак претходно послала учеснике у Стокхолм. Коњичке дисциплине у оквиру олимпијских игара су се одржале раније, и не у Мелбурну, него редовне олимпијске игре из разлога карантина за животиње које је Аустралијски закон предвиђао и проблема које је тај закон проузроковао за спортисте у тим дисциплинама. Тако да је Швајцарска ипак на Олимпијским играма 1956. године освојила једну медаљу и то бронзану у категорији дресирања.

На Зимским олимпијским играма Швајцарска је први пут учествовала 1924. године и учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Швајцарска је два пута била домаћин Зимским олимпијским играма 1928 и 1948. Оба пута град домаћин је био Санкт Мориц.

Швајцарски олимпијци су закључно са 2009. годином освојили 299 медаља на олимпијадама, 181 на летњим и 118 на зимским играма. 

Национални олимпијски комитет Швајцарске (-{Swiss Olympic Association}-) је основан и признат од стране МОКа 1912. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед освојених медаља по спортовима на ЛОИ

Преглед освојених медаља по спортовима на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Швајцарска на олимпијским играма